Le nom Saint-Seurin peut désigner :

Personnage 

 Saint Seurin, évêque de Cologne puis de Bordeaux au .

Villes 
Saint-Seurin-de-Palenne, Charente-Maritime
Saint-Seurin-de-Bourg, Gironde
Saint-Seurin-de-Cadourne, Gironde
Saint-Seurin-de-Prats, Dordogne
Saint-Seurin-sur-l'Isle, Gironde
Saint-Seurin-de-Cursac, Gironde
Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet

Églises 
Page d'homonymie 

 Basilique Saint-Seurin, Bordeaux
 Église Saint-Seurin, Gabarnac
 Église Saint-Seurin, Galgon
 Église Saint-Seurin, Lamarque
 Église Saint-Seurin, Rions
 Église Saint-Seurin, Saillans

Voir aussi

 Football Club Libourne-Saint-Seurin